Pojok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 111,01), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 111,04), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 111,00), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,43), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 111,95), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 112,09), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,97), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 111,90), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 111,67), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 112,11), 
 Desa Pojok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,20), 

Robotskapade Indonesienförgreningar